Be puede referirse a:

 El nombre de la letra latina B.
 El nombre de la letra cirílica б.
Símbolo químico del berilio.
 Be Incorporated, compañía estadounidense que desarrolló el sistema operativo BeOS.

También, be puede hacer referencia a:

Código ISO 639-1, correspondiente al idioma bielorruso.
 .be es el ccTLD correspondiente a Bélgica.

Además, BE puede referirse a:

 Bádminton Europa, nueva denominación de la Unión Europea de Bádminton.
 Bloco de Esquerda, partido político portugués.
Código ISO 3166-1, correspondiente a Bélgica.
 Inglés británico (por sus siglas en inglés: BE British English).
 BE, álbum del grupo británico Beady Eye.
 BE, álbum del grupo sueco Pain of Salvation.
 BE, álbum del grupo surcoreano BTS.

Enlaces externos 

Siglas